Кубок Шпенглера 1976 — 50-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1976 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Владімір Мартінець (Чехословаччина-2) 7 (4+3)

Примітки

Посилання 
 «Кубок Шпенглера 1976»  
 «Кубок Шпенглера 1976»  

1976
1976 у хокеї з шайбою
1976 у швейцарському спорті